Mochitlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mazatlán, Guerrero, ort, Chilpancingo de los Bravo, 
 Mochitlán (kommun), Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar